Ovactis är ett släkte av koralldjur. Ovactis ingår i familjen Arachnactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderrosor
Ovactis